Гашде́у () — румунське та молдовське прізвище.

Відомі особи 
 Гашдеу Богдан Петричейку (28 лютого 1836 — 7 вересня 1907) — румунський та молдовський письменник, мовознавець та фольклорист.
 Гашдеу Юлія Богданівна (14 листопада 1869 — 29 жовтня 1888) — румунська поетеса.
 Гиждеу Болеслав Тадейович (20 грудня 1812 — 14 березня 1886) — молдовський письменник, фольклорист та перекладач.
 Александру Гиждеу ( 30 листопада 1811 —  9 листопада 1872) — молдовський письменник та вчений-історик, почесний член Румунської Академії наук (з 1870 року).
 Тадеу Гиждеу ( 1769 —  1835) — румунський та молдовський літератор.

Молдовські прізвища
Румунські прізвища